

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Tulare – città della California
 Tulare – città del Dakota del Sud